Matsuoka bezeichnet:

 ein Lehen in der japanischen Provinz Echizen: Matsuoka (Echizen)
 ein Lehen in der japanischen Provinz Hitachi: Matsuoka (Hitachi)

Matsuoka ist der Familienname folgender Personen:

 Daichi Matsuoka (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Daiki Matsuoka (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Matsuoka Eikyū (1881–1938), japanischer Maler
 Matsuoka Hisashi (1862–1944), japanischer Maler
 Isao Matsuoka (* 1934), japanischer Geschäftsmann
 Matsuoka Komakichi (1888–1958), japanischer Politiker
 Masahiro Matsuoka (* 1977), japanischer Schauspieler
 Naoya Matsuoka (1937–2014), japanischer Komponist und Jazz-Pianist
 Rimu Matsuoka (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ryōsuke Matsuoka (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Matsuoka (* 1963), japanischer Informatiker
 Shūzō Matsuoka (* 1967), japanischer Tennisspieler
 Toshikatsu Matsuoka (1945–2007), japanischer Landwirtschaftsminister
 Yasunobu Matsuoka (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiko Matsuoka (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Yoshiyuki Matsuoka (* 1957), japanischer Judoka
 Matsuoka Yōsuke (1880–1946), japanischer Außenminister